Перший уряд Юлії Тимошенко
 Другий уряд Юлії Тимошенко

Уряди України